Eoanthidium är ett släkte av bin. Eoanthidium ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buksamlarbin
Eoanthidium